Gal·loni, romà de característiques proverbials
 Gal·loni, governador romà